Юрий Таран:
 Таран, Юрий Андрианович (1930—2017) — советский писатель-юморист, журналист, военный моряк.
 Таран, Юрий Павлович (1959—2014) — российский аэронавт, президент Федерации воздухоплавания России, чемпион России, главный тренер сборной России по воздухоплавательному спорту.